17-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 22 по 23 февраля 1986 года во Дворце спорта в Мадриде, столице Испании. В соревнованиях приняли участие 310 атлетов из 27 стран Европы. Было разыграно 22 комплекта медалей (12 у мужчин и 10 у женщин).

В последний раз в истории чемпионатов Европы в помещении соревнования проводились на беговой дорожке нестандартной длины. В Мадриде беговой круг составлял всего лишь 164 метра вместо обычных 200.

Призёры 
Сокращения: WB — высшее мировое достижение | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 22 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 19 стран-участниц.

Ссылки 
 

1986
Февраль 1986 года
Спорт в Испании в 1986 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Чемпионаты Европы в 1986 году
Чемпионаты Европы в Испании